Krake bezeichnet:

 Kraken, eine Gruppe von wirbellosen Meerestieren
 Kraken (Mythologie), ein Wesen der norwegischen Mythologie
 Krake (Heide-Park), eine Achterbahn in Soltau, Deutschland
 Krake-Klasse, ein Kampfschiff-Typ der Volksmarine der DDR

Krake hieß:

 Krake (Schiff) (ZK 14), schwimmende Dichterwerkstatt des Martin Luserke
 Rolf Krake (6. Jahrhundert), mythologischer dänischer König
 Rolf Krake (Schiff), dänisches Panzerschiff

Siehe auch:
 Kraken (Begriffsklärung)
 Kracke